

Geografia 
 Santa Giustina, comune in provincia di Belluno
 Santa Giustina in Colle, comune della provincia di Padova
 Lago di Santa Giustina, un lago del Trentino, presso Cles
 Santa Giustina, frazione di Bardi in provincia di Parma
 Santa Giustina, frazione di Mesola in provincia di Ferrara
 Santa Giustina, frazione di Montichiari in provincia di Brescia
 Santa Giustina, frazione di Rimini
 Santa Giustina, frazione di Stella in provincia di Savona
 Santa Giustina (Sv. Justina), isolotto della Dalmazia settentrionale in Croazia

Sante 
 Santa Giustina di Cagliari (†130), martire a Cagliari insieme alle sante Giusta ed Enedina, celebrata il 14 maggio
 Santa Giustina, vergine e martire triestina, co-patrona di Arzano, celebrata il 13 luglio
 Santa Giustina (m. 302), vergine e martire ad Antiochia sotto l'impero di Diocleziano con Cipriano, patrona della diocesi di Piacenza, celebrata il 26 settembre
 Santa Giustina di Padova (III / IV secolo), vergine e martire sotto l'impero di Diocleziano, co-patrona della città di Padova, celebrata il 7 ottobre
 Santa Giustina di Magonza (V secolo), sorella del vescovo di Magonza Aureo, martire con lui ed altri ad opera degli Unni, celebrata il 16 giugno

Luoghi di culto 
 Santa Giustina in Padova, basilica e monastero

Opere d'arte 
 Santa Giustina – Donatello